Luzin puede hacer referencia a:

 Luzin, cráter del planeta Marte.
 Nikolái Luzin (1883–1950), matemático soviético.